John Fane (1685–1762) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Westmorland
 John Fane (1728–1774) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. hrabia Westmorland
 John Fane (1751–1824) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Oxfordshire
 John Fane (1759-1841) – brytyjski arystokrata i polityk, 10. hrabia Westmorland
 John Fane (1775–1850) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Oxfordshire
 John Fane (1784–1859) – brytyjski arystokrata i polityk, 11. hrabia Westmorland

Zobacz też